Cobra:
 Cobra — язык программирования.
 Cobra — алгоритм симметричного блочного шифрования.